La trikiti (en alguns dialectes bascos, trikitixa) és un tipus d'acordió molt popular al País Basc. Als seus orígens, la trikiti és un ball acompanyat per una alboka o un txistu, i un pandero. L'arribada de l'acordió diatònic va permetre integrar l'instrument als duos tradicionals, substituint progressivament l'alboka i el txistu. Avui en dia es coneix amb aquest terme a aquest tipus d'acordió. La trikiti és un tipus d'acordió diatònic i sol ser d'una mida més menut que l'acordió de piano.

Músics de trikiti (trikitilariak) 
 Joseba Tapia
 Xabi Aburruzaga
 Carles Belda
 Kepa Junkera
 Xabi Arakama
 Itsaso Elizagoien
 Eneko Dorronsoro
 Maixa Lizarribar
 Xabi Solano
 Alaitz Telletxea
 Josune Arakistain
 Iker Goenaga
 Asier Gozategi
 Lurdes Alkorta
 Xabi Etxaniz
 Iñaki Garmendia "Laja"
 Agus Barandiaran
 Ruben Isasi
 Arkaitz Allur
 Saioa Lizarralde
 Patrik Larralde
 Edurne Iturbe
 Joseba Iparragirre

Referències

Vegeu també 

 Bandoneó

Acordió
Instruments musicals bascos